Луций Юний Брут (лат. Lucius Iunius Brutus) — один из основателей Римской республики, возглавивший восстание против последнего римского царя Тарквиния Гордого в 509 до н. э. Один из двух первых римских консулов.
 Луций Юний Квинт Вибий Крисп  (лат. Lucius Iunius Quintus Vibius Crispus) — римский политический деятель второй половины I века.
 Луций Юний Модерат Колумелла  (лат. Lucius Junius Moderatus Columella, 4 н. э., Кадис — около 70 н. э.) — один из древнейших древнеримских авторов, осветивших в своих произведениях тему сельского хозяйства. В молодости был на военной службе
 Луций Юний Силан (лат. Lucius Iunius Silanus) — политический деятель эпохи ранней Римской империи.